Первая лига 1994/1995 () — 61-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 30 июля 1994 года и закончился 14 июня 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1994/1995 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1994/1995 на rsssf.com 

1994/1995
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1994 году
Спорт в Польше в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995